Агибалово — название населённых пунктов в России:
 
 Агибалово — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Агибалово — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.